Jordánka může být: 
 Jordánka (přítok Žehrovky), pravostranný přítok Žehrovky v Českém ráji se soustavou rybníků, téměř v celé délce chráněný jako rezervace Podtrosecká údolí
 Jordánka (cesta na Lomnický štít), horolezecký výstup z kotliny Pěti Spišských ples na Lomnický štít, objevitel Károly Jordán 
 Jordánka, bývalá úzkorozchodná lesní železnice pod cílovou plochou Jordán v Brdech
 obyvatelka Jordánska

Související články 
 Jordanka